Поди — плоскодонні, замкнені западини на земній поверхні.

Села:
 Поди — Запорізька область, Вільнянський район
 Поди — Харківська область, Лозівський район
 Поди — Харківська область, Чугуївський район
 Поди — Херсонська область, Олешківський район